Paul Möbius kan syfta på bland andra:

 Paul Heinrich August Möbius, tysk skolman
 Paul Julius Möbius, tysk neurolog
 Paul Otto Hermann Möbius, tysk arkitekt